Kinsey può riferirsi a:

Geografia
Kinsey – comune dell'Alabama, Stati Uniti d'America
Monte Kinsey – montagna dei Monti della Regina Maud, Antartide

Persone
Alfred Kinsey – sessuologo statunitense
Angela Kinsey – attrice statunitense
Dan Kinsey – ostacolista statunitense
Erika Kinsey – altista svedese
Gwen Kinsey – ex pentatleta britannica
Howard Kinsey – tennista statunitense
Lance Kinsey – attore e sceneggiatore canadese
Stephen Kinsey – ex calciatore britannica
Tarence Kinsey – cestista statunitense

Sessuologia
Istituto Kinsey – istituto per le ricerche su sessualità, genere e riproduzione
Rapporto Kinsey – libri sul comportamento sessuale dell'essere umano (Alfred Kinsey)
Scala Kinsey – scala di valutazione dell'orientamento sessuale umano (Alfred Kinsey)

Altro
31682 Kinsey – asteroide
Kinsey – film biografico di Bill Condon del 2004
 Kinsey – serie televisiva britannica (1990-1991)
Robert Kinsey – personaggio del media franchise Stargate